El Torneig de Charleston 2018, també conegut com a Volvo Car Open 2018, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als Premier Tournaments de la WTA. La 46a edició del torneig i es va celebrar entre el 31 de març i el 8 d'abril de 2018 al Family Circle Tennis Center de Charleston, Carolina del Sud, Estats Units.

La tennista neerlandesa Kiki Bertens va el primer títol de categoria Premier del seu palmarès.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

2018
WTA Tour 2018